Haese ist der Familienname folgender Personen:

 August Friedrich Wilhelm Haese (1824–1912), baptistischer Geistlicher
 Georg Friedrich Haese (1763–1843), agrarpolitischer Reformer
 Günter Haese (1924–2016), deutscher Künstler und Kunstprofessor
 Klaus Haese (* 1935), deutscher Kunsthistoriker
 Otto Haese (1874–1944), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Roel D’Haese (1921–1996),  belgischer Bildhauer und Grafiker
 Ute Haese (* 1958), deutsche Schriftstellerin

Siehe auch: 

 Heese